— японский аниме-сериал, созданный по мотивам романа Марка Твена — Приключения Гекльберри Финна. Транслировался по телеканалу Fuji TV с 2 января по 25 июня 1976 года. Сериал был дублирован на английском, французском, итальянском и польском языках. И транслировался на территории Испании. По мотивам сериала был выпущен полнометражный мультфильм, а также новая версия аниме-сериала — Huckleberry Finn Monogatari.

Сюжет 
В конце истории «Приключения Тома Сойера» в знак благодарности за то, что он спас ей жизнь Видо Дуглас усыновляет Гекльберри Финна. Теперь мальчик больше не уличный оборванец и так Видо стремится перевоспитать мальчика, научив его элементарным правилам этикета.

Финна внезапно крадёт отец. Мальчик, чтобы сбежать, инсценирует свою смерть и теперь должен попытаться выбраться с острова. Вскоре он встречает Джима, чёрного невольника, который принадлежит сестре Видо — Мисс Ватсон. Джим тоже в бегах, так как узнал, что его «хозяйка» намеревалась продать его за 200$, двум желающим заработать на нём, используя его недюжинную силу в боях на деньги. Мисс Ватсон обещает 800$ тому, кто отыщет и доставит ей Джима живым и невредимым. Беглецы Финн и Джим вместе  строят плот, чтобы отправится в дальнее путешествие по реке Миссисипи. На пути у них много приключений и перипетий, в которых они выживают постоянно помогая и выручая друг друга. Оба стремятся найти свою свободу: Джим от рабства, а Финн от преследующего его отца-пьяницы, который всеми способами пытается найти, подчинить сына и заработать на нём. На почтовым пароходе, Финн и раненый в погоне  Джим плывут против течения - в штат свободы - Огайо. Гекльберри Фин встречает на борту писателя (врача вытащившего пулю и спасшего жизнь Джиму) - Марка Твена, и, рассказывает ему свою правдивую историю. Джим, обретая  свободу, находит работу и выкупает свободу своей жене и сыну.  Гекльберри Фин возвращается в свой город к полной мальчишечьей романтики бродячей жизни.

Роли озвучивали 
 Масако Нодзава — Гекльберри Финн
 Ясуо Ямада — Джим

Примечания

Ссылки 

Экранизации произведений Марка Твена